Nemausus, nome latino della attuale città di Nîmes

 Nemausus, genere di insetti eterotteri della famiglia Alydidae